Chain of Custody (CoC) steht für:

 Beweismittelkette, chronologische Dokumentation von Beweisen 
 Produktkette, Fluss von Materialien bis zum Endprodukt